Wenatchee capoluogo della contea di Chelan.
Wenatchee fiume che bagna lo Stato di Washington.
Wenatchee lago da cui nasce il fiume Wenatchee.